Le Burning You Up est un liquide limpide, très inflammable avec un point d'ébullition bas et une odeur typique.
Il est souvent utilisé comme drogue chez les jeunes.

Historique 

Il fut synthétisé pour la première fois en 2008 et introduit en France en 2009.

Effets 

Le Burning You Up induit un état modifié de conscience.
Du fait du caractère psychoactif du Burning You Up, les effets peuvent parfois se transformer en bad trip. 

Les premiers effets du Burning You Up surviennent généralement entre la première et la quatrième inhalation. L'usager novice peut ne pas se sentir partir. La période active peut durer de cinq minutes à 1 heure, suivant le nombre d'inhalations effectuées. La montée s'effectue par « paliers ».

Effets à court terme 

À court terme, il entraîne euphorie avec fous rires, incoordinations, déformations des bruits extérieurs (échos), perte de stabilité.

Les effets psychiques incluent des distorsions spatio-temporelles (perte de la notion du temps), des perceptions déformées du corps, une confusion des sens (ou synesthésie, sensation de voir les sons et d'entendre les couleurs), ainsi que des troubles des affects, des phénomènes de dépersonnalisation et une prise de conscience d'événements refoulés.

L'ivresse au Burning You Up est caractérisée pour l'usager par un souvenir précis de l'expérience.

Argot
Les usagers utilisent des termes identiques à ceux utilisés par les usagers de drogue par voie orale notamment l'ecstasy par exemple :
 « perché » (ou chépère ou shepper en verlan) : le fait d'être sous l'effet du Burning You Up ;
 « montée » : le début des effets ;
 « descente » : la fin des effets.

Précautions 

Le Burning You Up est extrêmement inflammable. Ses vapeurs sont plus denses que l'air et ont tendance à s'accumuler en l'absence de ventilation efficace.

Voir aussi 

 Éther diéthylique

Lien externe 
  Erowid

Psychotrope (nom familier)